Blentarp kan syfta på:

 Blentarps socken – en socken i Skåne
 Blentarps landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1973
 Blentarps församling – en församling i Vemmenhögs, Ljunits, Herrestads, Färs och Österlens kontrakt i Lunds stift
 Blentarps kyrka – en kyrkobyggnad i Blentarp
 Blentarp – en tätort i Sjöbo kommun och kyrkby i Blentarps socken
 Blentarps distrikt – ett distrikt i Sjöbo kommun och Skåne län 2016–